Ósme zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbywały się w fińskim Lahti. Konkurencje były rozgrywane w dniach 7–8 marca 2015 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w sprintach indywidualnych stylem dowolnym oraz biegach dystansowych stylem klasycznym (10 km dla kobiet i 15 km dla mężczyzn).

Program zawodów

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

10 km kobiet

15 km mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 

Lahti
Puchar Świata w biegach narciarskich w Lahti
2015 w Finlandii